Фонокардиограмма
 Фотонно-кристаллическая гетероструктура
 Московский государственный университет геодезии и картографии, Факультет картографии и геоинформатики